Rollercoaster kan avse:

 Berg- och dalbana
 "Rollercoaster" (sång), en låt med Dolly Style
 Det första avsnittet i TV-serien Phineas & Ferb